Balme bezeichnet:
 in der Geologie eine Halbhöhle oder eine Gesteinsnische unter einer überhängenden Wand
 die Gemeinde Balme in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont

Balme ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Balme (* 1957), neuseeländischer Theaterwissenschaftler
 Eugène Balme (1874–1914), französischer Sportschütze
 Geoff Balme (* 1957), neuseeländischer Renn- und Naturbahnrodler sowie Sportfunktionär
 Neil Balme (* 1952), australischer Australian-Rules-Footballspieler
 René Balme (* 1950), französischer Politiker
 Timothy Balme (* 1967), neuseeländischer Schauspieler und Drehbuchautor

La Balme steht für mehrere Orte und Gemeinden in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes:
 La Balme-d’Épy, Ortsteil der Gemeinde Val d’Épy im Département Jura
 La Balme-de-Sillingy im Département Haute-Savoie
 La Balme-de-Thuy im Département Haute-Savoie
 La Balme-les-Grottes im Département Isères
 La Balme im Département Savoie
 Labalme im Département Ain

siehe auch
 La Balmette, ein Weiler in Faverges
 Cheignieu-la-Balme
 Palmbach